Niobe — многозначный термин:

Мифология
 Нио́ба (Ниобе́я) — в древнегреческой мифологии дочь Тантала, сестра Пелопа, жена фивского царя Амфиона.
 (71) Ниоба — астероид главного пояса.
 Ниобий — химический элемент.
 Ниоба (дочь Форонея) — персонаж древнегреческой мифологии.

Корабли
  — немецкий пароходофрегат, на котором служили многие будущие знаменитые немецкие адмиралы: Хиппер, Тирпиц и другие.
 HMS Niobe (1897) — британский бронепалубный крейсер типа «Диадем».
 SMS Niobe (1899) — немецкий лёгкий крейсер времён Первой мировой войны.
 Niobe — немецкая учебная шхуна, на котором обучались многие будущие известные немецкие капитаны: Отто фон Бюлов, Йоахим Шепке и другие.
 Ниобе (крейсер ПВО) — немецкий крейсер времён Второй мировой войны.

Прочие
 Ум Ниобе, Рубен (1913—1958) — камерунский революционер и деятель антиколониального движения.
 Перламутровка ниоба, или Перламутровка ниобея — дневная бабочка из семейства нимфалид.

 Ниоба — персонаж вымышленной вселенной «Матрица», капитан корабля «Логос».